Datan – Divinità della cultura polacca precristiana connessa con l'aratura dei terreni.
Dathan – Personaggio biblico.